Bernard Hugues de Balsac est le  des 55 chevaliers participant au Tournoi de Cambrai organisé le  pour le mariage de Jean I le Victorieux (1253 † 1294), duc de Brabant et de Limbourg et de Marguerite de France (1254 † 1271), fille du roi Saint Louis ; son cimier était un sautoir d'azur et il portait un écu d'azur à trois sautoirs d'argent, au chef cousu d'or chargé de trois sautoirs en fasce.

Blasonnement : D'azur, à trois flanchis d'argent, au chef d'or chargé de trois flanchis d'azur (ou du champ). Réf : Revue nobiliaire, héraldique et biographique 1862

Bernard Hugues de Balsac était un chevalier du Rouergue demeurant au château de Balsac (Aveyron).

Voir aussi

Article connexe 

Chevalier français
Tournoi du Moyen Âge